Louis Germain (1878-1942), malacologiste français ;
 Louis Germain (1897-1952), peintre français ;
 Louis Germain (1884-1966), instituteur d'Albert Camus, ayant exercé une forte influence sur son élève.